Oroszország
Pervomajszkiji járás, járás a Jaroszlavli területen
Pervomajszkiji járás, járás az Orenburgi területen
Pervomajszkiji járás, járás a Tambovi területen